MTM steht für:
 Gruppe MTM, Künstlergruppe
 MTM (Band), portugiesische Musikgruppe
 MTM – Motoren Technik Mayer, Firma für Fahrzeugtuning
 Machine Translation Marathon, Konferenz zur maschinellen Übersetzung
 La Maquinista Terrestre y Marítima, ehemaliges, spanisches Unternehmen
 Methods-Time Measurement, Methode zur planerischen Ermittlung der Dauer von Arbeitsabläufen
 Medication Therapy Management, eine in angelsächs. Ländern etablierte besondere Form der intensiven pharmazeutischen Patienten-Betreuung
 Medizinisches Transport-Management, Sammelbegriff für soziale Fahrdienste
 Microsoft Test Manager, eine Software von Microsoft, enthalten in Visual Studio 
 Minutes to Midnight, Linkin Park Album 
 made to measure, englisch für Maßkonfektionierte Kleidung
 Master of Tourism Management, akademischer Grad
 Myotubuläre Myopathie

M.T.M. steht für:
 Sprengboot M.T.M., Sprengboot der italienischen Marine

mtm steht für:
 Matorische Sprache (ISO-639-3-Code)

MTM